Stig Johannes Carlsson, švedski hokejist, * 17. januar 1924, Götene, Švedska, † 14. december 1978, Nykvarn, Švedska.

Carlsson je v švedski ligi svojo prvo sezono igral za klub Tranebergs IF, nato pa štirnajst sezon do konca kariere za Södertälje SK, s katerim je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1952/53 in 1955/56. V sezoni 1953/54 je bil najboljši strelec švedske lige. Pogosto sta v klubu z njim v napadu igrala še Göte Blomqvist in Erik Johansson, skupaj so tvorili tedaj znameniti napad. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil z reprezentanco obakrat četrti, in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je z reprezentanco osvojil po eno zlato, srebrno in bronasto medaljo. Skupno je odigral 135 reprezentančnih tekem, na katerih je dosegel 85 golov.

Statistika kariere

|-
| Tranebergs IF
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 2
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1948
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tranebergs IF
Hokejisti Södertälje SK